La liste des plus grands ports de croisière fournit le classement annuel et l'évolution du trafic des principaux ports de croisière mondiaux. Le classement est réalisé selon le nombre de croisiéristes faisant escale dans chaque port chaque année.

2014

Notes et références 

Croisière
Liste